Emanuelskyrkan kan syfta på:

 Emanuelskyrkan, Karlskrona – en kyrka i Karlskrona
 Emanuelskyrkan, Kungsbacka

Utanför Sverige
 Emmanuel Baptist Church – Coconut Creek, Florida, USA

Se även 
 Immanuelskyrkan

Vanliga namn på kyrkor och kapell inom väckelserörelsen